Einsteinium (99Es) je umělý prvek, v přírodě se nevyskytuje. Prvním objeveným izotopem (v jaderném spadu při testu vodíkové bomby) byl v roce 1952 253Es.

Je známo 19 izotopů tohoto prvku, nejstabilnější jsou 252Es (poločas přeměny 471,7 dne), 254Es (275,7 d), 255Es (39,8 d) a 253Es (20,47 d). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 8 dnů, většina pod 26 minut. Byly také popsány 3 jaderné izomery tohoto prvku.

Seznam izotopů

Reference 

Einsteinium
Einsteinium